La Coppa del Belgio 2014-2015 (detta anche Cofidis Cup per motivi di sponsorizzazione) è la 60ª edizione del torneo di calcio. È iniziata il 26 luglio 2014 ed è terminata il 21 marzo 2015 con la finale. La squadra detentrice del trofeo è il Lokeren.
Il Club Bruges ha vinto la Coppa del Belgio 2014-2015, l'undicesima della sua storia.

Primo turno

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|26 luglio 2014

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|27 luglio 2014

Secondo Turno

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|2 agosto 2014

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|3 agosto 2014

Terzo Turno

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|9 agosto 2014

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|10 agosto 2014

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|13 agosto 2014

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|14 agosto 2014

Quarto Turno

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|16 agosto 2014

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|17 agosto 2014

Quinto Turno

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|23 agosto 2014

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|24 agosto 2014

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|26 agosto 2014

Sedicesimi di Finale

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|24 settembre 2014

Ottavi di Finale

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|2 dicembre 2014

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|3 dicembre 2014

Quarti di Finale

|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|17 dicembre 2014 / 20 gennaio 2015

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|17 dicembre 2014 / 21 gennaio 2015

Semifinali

|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|3-11 febbraio 2015

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|4-11 febbraio 2015

Finale

Voci correlate 
Division I 2014-15
Tweede klasse 2014-2015
Derde klasse

Collegamenti esterni
 
 

Calcio nel 2014
Calcio nel 2015
Edizioni della Coppa del Belgio